Марцелла () — святая IV века.

Биография 
Родилась в 325—335 гг. в римской аристократической семье, рано потеряла отца и вышла замуж. Уже через 7 месяцев после свадьбы овдовела, но вместо повторного заключения брака решила посвятить свою жизнь богу и библии, соблюдать целибат и отказываться от мирских излишеств. Она собрала у себя на Авентине кружок благочестивых женщин, в том числе святых Паулу, Лию и Фабиону. Своим примером она многое сделала для развития монашеского движения (при этом её собрание было не монастырём, но монастерионом).

Монашеским идеалом её заинтересовали Афанасий Великий во время своего пребывания в Риме в 340—343 годах и Петр II Александрийский, бывший в Риме в 373—379 годах.

В 382—385 годах Марцелла брала уроки филологии, экзегетики и кахетики у блаж. Иеронима, позже состояла в переписке с ним.

Во время захвата Рима готами при Аларихе 24 августа 410 года солдаты искали в её доме богатства, которые у неё, по слухам, были, и, не найдя, избили её. Она выжила, но от побоев умерла на руках у приёмной дочери и ученицы Принципии.

В искусстве 
Марцелла является одной из 39 женщин, включённых в экспозицию «Званый ужин» Джуди Чикаго.

Примечания

Ссылки 
 

Христианские святые V века
Женщины Древнего Рима
Католические святые
Римские святые
Аскеты